Adam Piątkowski – burmistrz Sanoka
 Adam Piątkowski (1930–2002) – polski naukowiec zajmujący się badaniami nad technikami jądrowymi i elektroniką medyczną